Анхель Кабрера:
 Кабрера, Анхель (род. 1969) — аргентинский профессиональный игрок в гольф, в который играет преимущественно на Европейском туре.
 Кабрера, Анхель Лулио (1908—1999) — испанско-аргентинский ботаник, доктор естественных наук, старший научный сотрудник Национального научно-технического исследовательского совета.
 Кабрера, Анхель Рубен (1939—2010) — уругвайский футболист, правый нападающий, игрок сборной Уругвая.